lepiej znana jako  – piękna córka Watatsumiego (inaczej Ryūjin), smoczego króla lub króla mórz. Wyszła za mąż za Hooriego i urodziła mu syna o imieniu Ugayafukiaezu, który był ojcem Jimmu, pierwszego cesarza Japonii. Niedługo po urodzeniu dziecka została nakryta przez męża w swojej prawdziwej postaci, po czym zawstydzona pod postacią smoka odleciała do pałacu swojego ojca.

Toyotama-hime spotkała Hooriego nieopodal Ryūgū-jō (Smoczego Pałacu), gdy poszukiwał haczyka na ryby swojego brata Hoderiego, który zgubił w czasie połowu. Ponieważ brat nie chciał przyjąć żadnego innego w zamian, Hoori udał się w głębiny, aby odszukać zgubę. Dziewczyna zakochała się w przybyszu, a ten odwzajemnił jej uczucia, ożenił się z nią i przez trzy lata mieszkał razem z nią w podwodnym królestwie.

Pewnego dnia Hoori zapragnął jednak powrócić w rodzinne strony. Oto-hime widząc, jak bardzo tęskni za swoją ojczyzną, postanowiła pomóc odnaleźć mu zagubiony haczyk, który utkwił w pyszczku jednej z ryb, a następnie poradziła mu, jak rzucić na brata zły urok:
Kiedy będziesz bratu oddawał ten haczyk na ryby, masz wypowiedzieć takie oto słowa: Niech ten haczyk ciebie zniechęci do wszystkiego, doprowadzi do szaleństwa, nabawi bytu nędznego i w otępieniu pogrzebie. Wymawiając je, podaj mu zgubę ręką wyciągniętą do tyłu

Hoori pożegnał się z żoną i opuścił podwodne królestwo. Wkrótce potem Oto-hime również wyruszyła na ląd, gdyż gdy żegnała się z mężem była już w ciąży i postanowiła powić dziecko w jego królestwie. Kiedy nadszedł dzień porodu udała się do chaty i zakazała Hooriemu zaglądać do środka. W mężczyźnie zwyciężyła jednak ciekawość: otworzył drzwi i ujrzał swoją ukochaną w prawdziwej postaci morskiego potwora. Rozgniewana Toyotama-hime wróciła do Smoczego Pałacu, opuszczając męża i syna, któremu nadano imię Ugayafukiaezu. Do opieki nad synem wysłała swoją siostrę – Tamayori-bime. Odejście Otohime do pałacu ojca miało tłumaczyć przerwanie jedności lądu i morza.

Genealogia

Bibliografia 

Japońskie boginie
Smoki japońskie